Le tournoi Santiago Open 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Santiago Open qui se déroule du 9 au  à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 4 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et une wild-card attribuée au joueur local Carlos Cornes. 

En finale, la tête de série  Peter Barker remporte le titre face à Adrian Grant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Santiago Open
 Saison 2009 de la PSA

Liens externes 

Santiago Open
Squash en 2009
Sport en Espagne en 2009
Sport en novembre 2009